Abdulow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Gawriilowitsch Abdulow (1953–2008), russischer Schauspieler und Regisseur
 İlqar Abdulow (* 1981), aserbaidschanischer Ringer
 Osip Abdulow (1900–1953), russischer Schauspieler
 Samir Abdulow (* 1987), aserbaidschanischer Fußballspieler